Vändra steht für: 

 Vändra (Stadt), eine Stadt in Estland
 Vändra (Landgemeinde), eine Landgemeinde in Estland